Привид Опери (роман)
 Привид опери (мюзикл)
 Привид опери (фільм, 1925)
 Привид опери (фільм, 1943)
 Привид опери (фільм, 1962)
 Привид опери (фільм, 1989)
 Привид опери (фільм, 1990)
 Привид опери (фільм, 1998)
 Привид опери (фільм, 2004)